King Solomon's Mines kan avse:

 King Solomon's Mines – en film från 1937 se Ökenskattens hemlighet
 King Solomon's Mines – en film från 1950, se Kung Salomos skatt (1950)
 King Solomon's Mines – en film från 1985, se Kung Salomos sk(r)att
 King Solomon's Mines (film, 2004) – en TV-film från 2004

Se även 
Kung Salomos skatt